Zunterspitze är en bergstopp i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Schwaz och förbundslandet Tyrolen, i den västra delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Toppen på Zunterspitze är  meter över havet.

Terrängen runt Zunterspitze är bergig söderut, men norrut är den kuperad. Den högsta punkten i närheten är Schreckenspitz,  meter över havet,  km söder om Zunterspitze. Närmaste större samhälle är Jenbach,  km sydost om Zunterspitze. 

I omgivningarna runt Zunterspitze växer i huvudsak blandskog. Runt Zunterspitze är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Berg i Tyrolen
Berg i Österrike 1000 meter över havet eller högre